Адріано Джанніні (нар. 1971) — актор, син Джанкарло Джанніні.
 Амедео Джанніні (19.09.1886—19.12.1960) — італійський дипломат, сенатор. 
 Джанкарло Джанніні (нар. 1942) — італійський актор, режисер.
 Джузеппе Джанніні (нар. 1964) — колишній італійський футболіст; футбольний тренер.
 Етторе Джанніні (1912–1990) — сценарист і кінорежисер.
 Фріда Джанніні (нар. 1972) — італійська дизайнерка моди.